Grendelmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Grendelmeier (1903–1983), Schweizer Politiker (LdU)
 Verena Grendelmeier (1939–2018), Schweizer Regisseurin und Politikerin (LdU)